Osowo
ist der Name von mehreren Ortschaften in Polen:
 Osowo (Gołdap) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren  (bis 1938: Ossöwen, 1938 bis 1945 Ossau, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Osowo (Gostyń) in der Woiwodschaft Großpolen
 Osowo (Lipka) in der Woiwodschaft Großpolen
 Osowo (Września) in der Woiwodschaft Großpolen
 Osowo (Karsin) in der Woiwodschaft Pommern
 Osowo (Kępice) in der Woiwodschaft Pommern (bis 1945: Wussow, Kreis Rummelsburg, Pommern)
 Osowo (Nowogard) in der Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Wussow, Kreis Naugard, Pommern)
 Osowo (Świdwin) in der Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Wussow, Kreis Belgard-Schivelbein, Pommern)

Siehe auch:
 Osowo Lęborskie, Osowo Leśne, Nowe Osowo, Stare Osowo
 Osów
 Osowa (Begriffsklärung)